Fra Diavolo – brigante e militare italiano

Cinema 
 Fra Diavolo – film muto italiano del 1915
 Fra Diavolo – film statunitense del 1922 diretto da Frank Miller
 Fra Diavolo – film italiano del 1924 diretto da Emilio Zeppieri
 Fra Diavolo – film italiano del 1925 diretto da Mario Gargiulo e Roberto Roberti
 Fra Diavolo – film francese del 1931 diretto da Mario Bonnard
 Fra Diavolo (The Devil's Brother – Bogus Bandits) – film statunitense del 1933 diretto da Hal Roach
 Fra Diavolo – film italiano del 1942 diretto da Luigi Zampa
 Fra Diavolo – film italiano del 1962 diretto da Giorgio Simonelli e Miguel Lluch
 Fra Diavolo – film per la televisione serbo del 1963 diretto da Daniel Marusic
 Fra Diavolo – film per la televisione francese del 1980 diretto da André Flédérick

Teatro 
Fra Diavolo – opera teatrale in tre atti di Daniel Auber

Altre voci 
Fra Diavolo – cultivar di rosa (botanica)